Maurice Fréchet – francuski matematyk
 (21537) Fréchet – planetoida
 Miejscowości (i gminy) we Francji, w regionie Midi-Pireneje:
 Le Fréchet – w departamencie Górna Garonna
 Fréchet-Aure – w departamencie Pireneje Wysokie
 Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors – w departamencie Pireneje Wysokie
 Fréchou-Fréchet – w departamencie Pireneje Wysokie